Gymnothorax bacalladoi  — вид рыб из семейства муреновых (Muraenidae).

Описание 
Умеренно удлинённая мурена длиной до 34 см с пёстрой коричневой окраской. Спинной плавник начинается от жаберных отверстий. Количество позвонков — 130—131.

Распространение 
Эти рыбы встречаются в тропических водах восточной центральной части Атлантического океана: в окрестностях Канарских островов и Мадейры на глубинах от 17 до 604 м.

Примечания

Ссылки 
 

Гимнотораксы
Животные, описанные в 1987 году
Рыбы Атлантического океана